Skirgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skirgöl, sjö i Valdemarsviks kommun,  (3,5 ha)
Skirgölen (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Skirgölen (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (9,16 ha)
Skirgölen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn